Gusche ist 
 der Familienname des deutschen Fußballspielers Stephan Gusche
 eine in Thüringen und Sachsen bekannte mundartliche Bezeichnung für Mund
 in der Musik eine Melodieform (auch Guscheh) innerhalb des persischen Radif